Hardened Aircraft Shelter
 Has (district), een historisch district van Albanië
 Has (gemeente), een gemeente in de Albanese prefectuur Kukës
 HAS Den Bosch, een hogeschool uit 's-Hertogenbosch
 Hof van Arbitrage voor Sport, in Nederland beter bekend onder de Engelse afkorting CAS.

Zie ook 
 Le Has